Тези:

 Тези — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны.
 Тези, Лучано (род. 1931) — итальянский астроном и первооткрыватель астероидов.
 Тези, Виттория (1770—1775) — итальянская оперная певица.